Джон Брэдфорд (1510—1555) — пребендарий собора Святого Павла. Участник английской реформации и мученик, запомнился своими словами: «Кабы не милость Божия, шёл бы так и Джон Брэдфорд». Эту фразу он произнёс, когда был заключён в лондонском Тауэре и увидел преступника, отправленного на казнь.

Жизнь 
Родился в 1510 году в обеспеченной семье. Получил хорошее образование в Манчестерской школе (grammar school). Проявил таланты в расчётах и финансах, поэтому служил под началом Джона Хэррингтона (John Harrington), казначея Английской армии во время войн, которые начал Генри VIII.

Поступил на юридический факультет в лондонском Inner Temple. Под влиянием своего товарища примкнул к английской реформации, и это заставило его отказаться от юридического курса.

В 1548 году он занялся теологией в Кэтарин Холле (теперь это Колледж Святой Катарины) Кембриджского университета, а затем перешёл в Пемброкский колледж (Pembroke College). Здесь его часто называли «Святой Брэдфорд» — не саркастически, а только из-за его почтительного отношения к Богу.

В 1550 году посвящён в священнический сан епископом Николасом Ридли. Служил странствующим проповедником, большей частью в Ланкашире и Чешире.

После смерти Эдуарда VI в 1553 году на трон взошла католичка Мария I. В первые месяцы её правления Брэдфорд, известный сторонник англиканской церкви, был арестован и заключён в тюрьму по подозрению в «возмущении народа». Больше он не выйдет из лондонского Тауэра. Находясь в тюрьме, он продолжал писать религиозные статьи и проповедовать всем, кто собирался вокруг.

Ему довелось делить камеру с тремя другими реформаторами: архиепископом Томасом Кранмером, епископом Николасом Ридли (тем самым, который посвятил его в сан) и Хью Латимером. Они втроём изучали Новый Завет, и все четверо стали мучениками.

Именно в Тауэре Брэдфорд увидел группу заключённых, которые шествовали к месту казни, и заметил: «Кабы не милость Божия, шёл бы так и Джон Брэдфорд». Эта фраза стала афоризмом, несколько изменившись, и теперь часто звучит так: «Кабы не милость Божия, так шёл бы и я».

Смерть 
31 января 1555 года Брэдфорд был осуждён на смерть, а затем 30 июня или 15 июля его перевели в тюрьму Ньюгейт для казни через сожжение у столба. Казнь, назначенная на 4 утра, была отложена из-за собравшейся толпы. Брэдфорда приковали к столбу в Смитфилде (Лондон) вместе с юношей по имени Джон Лиф (John Leaf). Напоследок он попросил прощения у всех, кого мог обидеть, а затем обернулся к товарищу и сказал: «Будь покоен, брат; ибо мы обретём знатный ужин у Господа нынче же вечером!»

Брэдфорд похоронен в Смитфилде (Лондоне) в Памятнике Мариинским Мученикам (Marian Martyrs' Monument).

Труды

Примечания

Ссылки 
 Extensive Biography, Writings, and a picture of John Bradford
 Grace and Truth
 Encyclopedia Brittania
 Biography of Bradford
 Sketch of the execution of John Bradford
 Bradford in Foxe’s Book of Martyrs
 Image Collection of Bradford from the National Portrait Gallery
 The Old Man and the New by Bradford
 John Bradford’s memorial page on Find A Grave

Выпускники колледжа Святой Екатерины (Кембридж)
Религиозные деятели времён Реформации
Христианские святые XVI века
Персоналии:Англиканство
Казнённые за ересь
Казнённые при Марии I